Generation X (Generazione X in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Generazione X (Generation X) – film del 1996 diretto da Jack Sholder

Fumetto 
Generation X – supergruppo di mutanti dell'universo Marvel Comics e titolo della serie a fumetti relativa

Letteratura 
 Generazione X (Generation X: Tales for an Accelerated Culture) – romanzo di Douglas Coupland del 1991

Musica 
Generation X – gruppo musicale punk rock britannico
Generation X – album dei Generation X del 1978

Pagine correlate 
Generazione X